Kiem – miasto w Rosji, w Karelii
 Kiem – rzeka w Rosji, dopływ Morza Białego
 Kiem – rzeka w Rosji, dopływ Jeniseju